Areia — grânulos de rochas

Geografia 
 Areia (Paraíba)
 Areias (São Paulo)

Desambiguações de topônimos